Chevalier är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anaïs Chevalier (född 1993), fransk skidskytt
 Auguste Jean Baptiste Chevalier (1873–1956), fransk botaniker
 Étienne Chevalier (omkring 1410–1474), fransk ämbetsman
 Jacques Chevalier (1882–1962), fransk filosof
 Li Chevalier (född 1961), kinesisk-fransk konstnär
 Louise Chevalier (1774–efter 1801), fransk skådespelerska
 Maurice Chevalier (1888–1972), belgisk-fransk skådespelare och sångare
 Michel Chevalier (1806–1879), fransk ingenjör och nationalekonom
 Temple Chevallier (1794–1873), brittisk präst och astronom
 Tracy Chevalier (född 1962), amerikansk författare
 Ulysse Chevalier (1841–1923), fransk bibliograf och historiker

Se även 
 Chevallier

Franska efternamn